e-Boks Sony Ericsson Open 2010 var en professionel tennisturnering for kvinder, der blev spillet indendørs på hard court. Det var den første udgave af turneringen, der var en del af WTA Tour 2010, hvor den var kategoriseret som en WTA International-turnering. Kampene blev afviklet i Farum, Danmark i perioden 2. – 8. august 2010. Det var den første WTA-turnering nogensinde i Danmark.

Turneringen havde 32 deltagere i single med Caroline Wozniacki som topseedet. I doublerækken var der 16 par med tyskerne Julia Görges og Anna-Lena Grönefeld som topseedede. Alle favoritterne vandt: Wozniacki besejrede Klára Zakopalová med 6-2, 7-6 i finalen, mens Görges og Grönefeld vandt 6-4, 6-4 over Vitalija Djatjenko og Tatjana Putjek.

Resultater

Damesingle 

Hovedturneringen havde deltagelse af 32 spillere. Heraf havde de 24 fået adgang på grundlag af deres placering på verdensranglisten, mens fem spillere hvder kvalificeret sig via kvalifikationsturneringen. Endelig var tre spillere blevet tildelt et wildcard.

Kilder / eksterne henvisninger 
 Turneringens hjemmeside 

WTA Tour 2010